Hartley mértékegység
Hartley statisztikai település Texasban